Moritz von Sachsen ist der Name folgender Personen:

 Moritz (Sachsen) (1521–1553), Herzog und Kurfürst von Sachsen
 Moritz (Sachsen-Zeitz) (1619–1681), Herzog von Sachsen-Zeitz
 Moritz Wilhelm (Sachsen-Zeitz) (1664–1718), Herzog von Sachsen-Zeitz
 Moritz von Sachsen (1696–1750) (Maréchal de Saxe), deutscher Feldherr und Kriegstheoretiker, Herzog von Kurland 
 Moritz von Sachsen-Weißenfels (1676–1695), Prinz von Sachsen-Weißenfels
 Moritz Wilhelm (Sachsen-Merseburg) (1688–1731), Herzog von Sachsen-Merseburg
 Moritz Adolf Karl von Sachsen-Zeitz-Neustadt (1702–1759), Prinz von Sachsen-Zeitz-Neustadt, Bischof von Königgrätz und Leitmeritz
 Moritz von Sachsen-Altenburg (1829–1907), Prinz von Sachsen-Altenburg, preußischer Oberst

Siehe auch:
 Christian III. Moritz (Sachsen-Merseburg) (1680–1694), Herzog von Sachsen-Merseburg